Ramón Alfredo Escobar, calciatore argentino
Ramón Andres Escobar, calciatore argentino